Три́ммер:
 Триммер — элемент электрической бритвы или бритвенного станка, служащий для подравнивания усов и бороды.
 Триммер — электрическая машинка для стрижки волос.
 Триммер — коса, снабжённая электрическим, либо бензиновым двигателем.
 Триммер — небольшая отклоняющаяся поверхность в хвостовой части руля или элерона летательного аппарата. Служит для уменьшения усилий в системе управления аппарата.
 Триммер (диммер) — регулятор мощности света бытовых светильников (люстр, плафонов).
 Триммер — подстроечный резистор, подстроечный электрический конденсатор, либо в более широком смысле — подстроечный элемент в электронном устройстве.
 Триммер — фрезер для обработки ламината.
  — британская фамилия

См. также 
 
 Триме́р — сложная молекула.
 Тримминг